Kill Team steht für:

 Kill Team, Angehörige der United States Army, siehe Kill-Team-Morde in Afghanistan
 The Kill Team, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Dan Krauss (2013) 
 Warhammer 40.000: Kill Team, Computerspiel (2011)